Kumpfmüller ist Familienname folgender Personen:

 Hans Kumpfmüller (* 1953), oberösterreichischer Schriftsteller, Kolumnist und Fotograf
 Joseph Kumpfmüller (1869–1949), Bischof von Augsburg
 Karl Kumpfmüller (1918–1988), Geschäftsführer der Missions-Verkehrs-Arbeitsgemeinschaft
 Karl Adalbero Kumpfmüller (* 1947), österreichischer Friedensforscher
 Klaus Kumpfmüller (* 1969), österreichischer Wirtschaftswissenschaftler
 Michael Kumpfmüller (* 1961), deutscher Schriftsteller